Влади́мир Ви́кторович Стру́ганов () — советский и российский автор-исполнитель песен (бард), врач, краевед, литератор, публицист.

Биография 
Владимир Викторович Струганов родился 5 декабря 1953 года в семье рабочего-металлурга в городе Каменске-Уральском Свердловской области, ныне город — административный центр Каменск-Уральского городского округа той же области.

Значительная часть детства прошла в деревне Колмогорова Каргапольского района Курганской области, откуда родом мать. Корни по отцовской линии — на Тамбовщине. В 1970 году окончил среднюю школу № 2 города Каменска-Уральского.

В 1976 году окончил педиатрический факультет Свердловского государственного медицинского института и распределился в закрытый город Свердловск-45 (Лесной).

Более 30 лет проработал в Центральной медико-санитарной части № 91 ФМБА России (ранее — 3-е Главное управление Министерства здравоохранения СССР): сначала педиатром, с 1980 года — офтальмологом. Имеет высшее политическое образование (двухгодичный университет марксизма-ленинизма). В 1984—1986 годах обучался в клинической ординатуре на кафедре глазных болезней Свердловского мединститута. В марте-апреле 2007 года, находясь в служебной командировке в Байконуре, исполнял обязанности заведующего глазным отделением бывшего военного госпиталя (с 2006 года — Центральная медико-санитарная часть № 1 ФМБА РФ). Автор нескольких, опубликованных в центральных изданиях, статей профессиональной направленности. 

Проживает в городе Лесном Свердловской области.

Деятельность в жанре авторской песни 
Еще в школьные годы увлекся гитарой, посещал театральную студию при Дворце пионеров и школьников Уральского алюминиевого завода. Став студентом мединститута, участвовал в вузовских эстрадных ансамблях. С 1973 года начал выступать самостоятельно. Под шестиструнную гитару исполнял песни советских композиторов — такие как «Темная ночь», «Города на память», «Фляга». Тогда же в репертуар добавилась и пара собственных песен: одна на свои слова («Ты и я»), другая — на стихи уральского поэта Владимира Назина («Зачем один в леса иду…»).

Плотно сочинительством занялся в Свердловске-45. В 1979 году появились «Бетховен» и «Старая песня» — на стихи Г. Шенгели и Я. Козловского. Следом были написаны «У камина» (А. Фет), «Меж подводных стеблей» (К. Бальмонт), «Полночные дороги» (И. Кашежева), «Кувшин» (Н. Тихонов), «Навстречу жизни» (По дорожке Феденька...) — на стихотворение детского поэта В. Берестова, «Жил артист, жил поэт…» — памяти В. Высоцкого (И. Кохановский) и ряд других.  

В 1985 году получил официальное разрешение Областного Межведомственного Совета ОНМЦ Управления культуры Свердловского облисполкома на публичные выступления. 

В начале 1990-х создал цикл песен о Лесном (на собственные тексты). Одной же из самых удачных своих работ считает музыкально-поэтическую композицию «Любимый небом край» (2002) по классическим стихам японских поэтов (хайку, танка). В общей сложности написал свыше 100 песен, преимущественно, на стихи известных поэтов — это и русские классики, и современные авторы: В. Капнист, К. Павлова, А. Пушкин, Ю. Лермонтов, А. Апухтин, В. Брюсов, Д. Кедрин, Ю. Грунин, А. Вознесенский, Б. Примеров, Г. Безрукова, В. Чижевская, В. Артёмов, В. Сибирёв, Ю. Конецкий, Л. Ладейщикова, А. Ольховиков, Е. Туренко, А. Сырчин, Е. Ройзман, Б. Рыжий, В. Забабашкин, И. Костоусов и др. 

Наиболее известная песня — "Переулочек" (Я — вселенский полудурок...), на ст. А. Вознесенского.

Исполнительское своеобразие Владимира Струганова заключается в хорошем владении гитарой, узнаваемости голоса, проникновенной манере исполнения. Сольные концерты проходили в Лесном, Североуральске, Екатеринбурге, Обнинске, Байконуре, Нижнем Тагиле, Качканаре, Каменске-Уральском. Некоторые произведения звучали в передачах областного телевидения и радио (СГТРК).

Литературная и краеведческая работа 
Если в своих песнях Владимир Струганов по большей части лирик, то как поэт реализуется преимущественно в жанре иронии и сатиры. Иронические миниатюры и эпиграммы пишет с 1980 года. Участник 13-го областного совещания молодых литераторов (Свердловск, 1988 год). 

Публиковался в «Литературной газете» (на странице «Клуба 12 стульев»), «Медицинской газете», в журнале сатиры и юмора «Чаян» (Казань), в альманахе "День поэзии" (Москва, 2022), в областной периодике. Вышло два поэтических сборника В. Струганова: «Диагностический романс» и «Ах, не спешите, лесничане…».

В начале 2000-х годов занялся краеведением. Первыми проектами были авторские фотовыставки «Деревянные дома Нижней Туры» и «Старый, добрый Свердловск-45» (сталинский классицизм в архитектуре закрытого Лесного). Лауреат Всероссийского отраслевого фотоконкурса «Атомщики России» (2004). Победитель фотоконкурса читателей «Областной газеты» «Нам милы уральские красоты» (Екатеринбург, 2010).

С 2004 года постоянный автор журнала «Уральский следопыт». Будучи хорошо знаком с говором зауральской деревни Колмогорова, составил и опубликовал «Колмогоровский словарь». В соавторстве с Ольгой Карякиной написал четыре научно-популярных книги по истории закрытого Лесного. Так, в 2006 году им поступило предложение от екатеринбургского издательства «Сократ» написать объемный культурно-исторический очерк «Здравствуй, Лесной!» для книги «Знакомые незнакомцы» из серии «Урал: история в ликах городов», которая потом вышла тиражом 17 000 экземпляров. В 2010 году, за другую свою книгу — «Назвать имя. Повествование о кладбищах Лесного» — оба удостоены премии «Успех года» Главы городского округа «Город Лесной».

Совместно с О. Карякиной провел несколько благотворительных мероприятий для сбора средств на строительство православного храма в Лесном (2012) и возведение памятника ликвидаторам атомных катастроф (2016).

Благодаря инициативе и многолетней просветительской работе В. Струганова и О. Карякиной, в Лесном установлен первый в России памятник выдающемуся советскому ученому-физику, академику АН СССР Л. А. Арцимовичу (2015 г.).

Как краевед, участник Всероссийской военно-исторической конференции «Выпускники кадетских корпусов — Георгиевские кавалеры», награжден юбилейной медалью «75 лет Екатеринбургскому суворовскому военному училищу» (2019).

Интересный факт 
В августе 2021 года братья Владимир и Вячеслав Стругановы на кладбище д. Мишагина (Курганская область) установили Знак в память о своём дяде, лейтенанте Андрее Степановиче Смольникове, пропавшем без вести на Западной Украине летом 1941 года. Редчайший случай в России. В официальной церемонии приняли участие Заместитель Главы Каргапольского района по социальным вопросам С. В. Колясников, Военный комиссар по Каргапольскому и Шатровскому районам В. Н. Марковских, Председатель районного Совета ветеранов Н. Г. Седова. Панихиду по усопшему воину, в день его 100-летия, отслужил отец Михаил (Тихонов).

Признание 
 Юбилейная медаль «75 лет Екатеринбургскому суворовскому военному училищу», 2019 год
 Премия «Успех года» Главы городского округа «Город Лесной», за книгу «Назвать имя. Повествование о кладбищах Лесного», 2010 год, совместно с Ольгой Константиновной Карякиной.
 Номинант на премию "Успех года" Главы городского округа "Город Лесной", за вклад в открытие в Лесном памятника Льву Арцимовичу, 2015 год
 Призёр открытого литературного конкурса им. К. Д. Воробьёва «…И всему роду твоему», в номинации «публицистика». Курская область, 2021 год.
 Представлен в энциклопедическом словаре-справочнике "Писатели Екатеринбурга и края, коему сей город приписан" (автор-сост. А. В. Ивунин. – Екатеринбург: Издательство КВАДРАТ, 2017. – 400 с. : ил.)
 Лауреат ряда фестивалей бардовской песни, в том числе:
 «Весна КСП», г. Свердловск, дважды: 1980 год, 1988 год
 Фестиваль имени С. Минина в посёлке Антоновский, трижды: 1985 год, 1986 год, 1999 год.
 Лауреат 1-го областного творческого конкурса «Камертон» в номинации «музыкальные произведения», Свердловская область, 2005 год. 
 Финалист международного фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола», трижды: 2010 год, 2011 год, 2012 год.
 Лауреат Всероссийского отраслевого фотоконкурса «Атомщики России», 2004 год
 Победитель фотоконкурса читателей «Областной Газеты» «Нам милы уральские красоты», Екатеринбург, 2010 год

Библиография

Книги 
 Поэзия
 
 
 
 
 
 
  
  
 Стихи поэтов закрытых городов : антология / гл. ред. А. Шубин. – Арзамас-Саров : Арзамас. Гос. пед. ин-т, 2005. – 216 с.
 
 
  
  
 День поэзии (альманах). – Москва, 2022. – 388 с. – ISBN: 978-5-6042980-7-3.

 Краеведение, публицистика

Отдельные публикации 
 Струганов В. А солнечные дни все реже, реже // Урал. — Екатеринбург. — 2001. — № 4. — С. 95
 Струганов В. Способ подбора бифокальных очков с использованием пробных сферических линз-«половинок» // Оправы и линзы. — Москва. — 2003. — № 2 (март-апрель). — С. 10.
 Струганов В. Применение диафрагмы в офтальмологии. Диафрагмальная очковая накладка // Оправы и линзы. — Москва. — 2004. — № 5 (сентябрь-октябрь). — С. 26, 28.
 Струганов В. По улочкам Нижней Туры (Деревянные дома Нижней Туры) // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2004. — № 10. — С. 51-53
 Струганов В. Вспоминая Владимира Назина // Литературный квартал. — Екатеринбург. — 2009. — № 3-4. — С. 96-97.
 Струганов В. К вопросу увековечения в Лесном имени академика Л. А. Арцимовича / Первые Краеведческие чтения. Сборник докладов. — Лесной: Центральная городская библиотека им. П. П. Бажова, 2012.
 Карякина О., Струганов В. Рядом с Блоком // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2014. — № 8. — С. 28-33.
 Карякина О., Струганов В. Поручик саперной роты — духовный отец Цесаревича // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2015. — № 11. — С. 30-35.
 Струганов В. С «налимом» под мышкой (Игры нашего детства) // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2016. — № 5. — С. 10-11.
 Струганов В., Карякина О. У истоков атомной промышленности. Василий Золотарёв // Резонанс. — Лесной. — 2020. — 17 сентября (№ 37). — С. 2, 3.
 Струганов В. Судьба выпускника Свердловского пехотного училища // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2021. — № 7. — С. 8-11.
 Струганов В. Без вести пропавшему // Резонанс. — Лесной. — 2021. — 2 сентября (№ 35). — С. 14.
 Струганов В. Чьи имена прозвучат в День Героев Отечества? // Областная Газета. – Екатеринбург. – 2021. – 17 ноября (№ 212).
 Струганов В. Под кодовым названием "Лесхоз" // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2022. — № 6. — С. 34-37.
 Струганов В. Посёлок или выселок? К истории Мельничного // Резонанс. — Лесной. — 2022. — 2 июнь (№ 22). — С. 20.

Источники 
 Мурзаев А. Чему научил нас смотр? (Заметки с институтского смотра художественной самодеятельности) // Свердловский медик. — 1974. — Март.
 «Перспектива» // Телевидение и радио. Еженедельник изд-ва «Уральский рабочий». — Свердловск. — 1986. — 3-9 февраля (№ 6). — С. 1.
 Кирпищиков В. Одержимость // Вперед, к коммунизму! — Нижняя Тура. — 1987. — 17 октября. — С. 4.
 Бородин В. От господина Читателя — нашего Законодателя // Медицинская газета. — Москва. — 1996. — 3 апреля (№ 27). — С. 3.
 Скоробогатова Е. Светлые ноты любви и печали // Вестник. — Лесной. — 1998. — 25 декабря. — С. 3. 
 Печерских Е. Не за огонь люблю костер — за тесный круг друзей // Уральский рабочий. — Екатеринбург. — 1999. — 6 октября. — С. 4.
 Карякина О. Тагильский вариант // Радар. — Лесной. — 2004. — 9 декабря. — С. 3.
 Журавлев И. Песни в подземелье // Вы и Мы. — Обнинск. — 2005. — 26 мая.
 Андриевский Н. Владимир Струганов стал лауреатом // Радар. — Лесной. — 2005. — 30 июня. — С. 3.
 Горошко Д. Первоапрельский сюрприз байконурских бардов // Байконур. — Байконур. — 2007. — 6 апреля. — С. 4.
 Владимир Струганов: Творческий портрет (Звёзды Лесного. Лесной творческий, вып. 2) / сост. О. Карякина. — Лесной: Центральная городская библиотека им. П. П. Бажова, 2008. — 44 с.: илл.
 Закиев Р. Свое лицо // Чаян. — Казань. — 2010. — № 15. — С. 10.
 Хорошенко О. О библиотеке, краеведах и памятниках // Вестник. — Лесной. — 2015. — 9 июля. — С. 11.
 Старцев А. Н. Острые сучья памяти. Клуб, песня, фестиваль. — Екатеринбург: Компас, 2019.

Примечания 

Выпускники Уральского медицинского университета
Персоналии:Каргапольский район
Персоналии:Лесной